Christianson est un nom de famille d'origine suédoise, constitué du prénom Christian et du suffixe patronymique -son (« fils » en suédois), et signifiant « fils de Christian ». Il est particulièrement présent aux États-Unis, où il peut être une forme anglicisée du patronyme dano-norvégien Christiansen.

Il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Jay Christianson (né en 1961), acteur américain ;
 Kipp Christianson (né en 1974), catcheur professionnel américain ;
 , dessinateur américain de bande dessinée ;
  (1883–1948), homme politique américain.

Notes et références

Voir aussi